

Відомі представники 

 Гендриков Василь Олександрович (1857—1912) — вовчанський повітовий предводитель дворянства, обер-церемоніймейстер.
 Гендриков Дмитро Олександрович (1831—1898) — генерал-лейтенант з роду Гендрикових, учасник придушення Січневого повстання.
 Гендриков Іван Симонович (1719—1778, Рубіжне (Вовчанський район)) — засновник династії Гендрикових, військовий та державний діяч Російської імперії,  граф (1742), генерал-аншеф (1762), організатор проведення Елекції гетьмана Кирила Розумовського у Глухові в 1750 році.
 Гендриков Олександр
 Гендриков Олександр Васильович (1885—1962) — ротмістр Кавалергардського полку, учасник Першої світової і громадянської воєн.
 Гендриков Олександр Іванович (1807—1881) — обер-шенк, кіннозаводчик з роду Гендрикових.
 Гендриков Олександр Степанович (1859—1919) — гвардії полковник у відставці, засновник і член Головної ради Союзу Російського Народу.

 Гендриков Петро Васильович (1883—1942) — граф, курляндський губернатор в 1915—1916 роках, в 1916-17 роках — орловський губернатор.
 Гендрикова Анастасія Василівна (1887—1918) — графиня, фрейліна, мучениця православної церкви.

Див. також 
 Гендрикови — графський рід.
 Гендриків провулок — назва провулка Маяковського в Москві до 1935 року.

Російські прізвища